Kyrö est un nom propre finlandais qui peut faire référence à :

Prénom 
 , prénom masculin finlandais.

Patronyme 

  (1982-), graphiste et illustrateur finlandais ;
  (1978-), chanteuse et animatrice de radio finlandaise ;
  (1963-), entraîneur sportif finlandais de cross-country ;
  (1977-), basketteur finlandais ;
  (1911-1937), motocycliste de piste finlandais ;
  (1972-), joueur et entraîneur suédois de hockey sur glace ;
 Tuomas Kyrö (1974-), écrivain et auteur de bande dessinée finlandais ;

Architecture 
 , forteresse suédoise construite dans les années 1630, située dans la municipalité actuelle de Karvia.

Société 
 Kyrö Distillery, distillerie finlandaise de gin et de whisky.
		 
Patronyme finnois